

Patronyme
Classement par ordre alphabétique du prénom
 Laurent Cazanave, (1988- ), est un comédien, metteur en scène et auteur français ;
 Raymond Cazanave, (1893-1961), est un dessinateur de bande dessinée français ;

Homonymie
Homonymie de patronyme